Мірча-Воде () — комуна в Румунії, у повіті Бреїла.
 Мірча-Воде () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Мірча-Воде.
 Мірча-Воде () — комуна в Румунії, у повіті Констанца.
 Мірча-Воде () — село в Румунії, у повіті Констанца. Адміністративний центр комуни Мірча-Воде.
 Мірча-Воде () — село в Румунії, у повіті Тулча. Входить до складу комуни Черна.
 Мірча-Воде () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Селчоара.